Aceasta este o listă de hieroglife (secțiunea A). Hieroglifele egiptene au fost clasificate în 26 de subgrupuri (de la A la Z, în total 763 de hieroglife) de către egiptologul britanic Alan Gardiner în lucrarea sa Egyptian grammar, being an introduction to the study of hieroglyphs (1952).

Note

Legături externe 

A